Maedi ist:

 eine durch das Maedi-Visna-Virus (MVV) hervorgerufene Infektionskrankheit bei Schafen, siehe Maedi-Visna
 der lateinische Name eines antiken thrakischen Stammesverbundes, der Maidoi

Siehe auch:
 Mädi
 Mady